Vrisko To Logo Na Zo (, ) — четвертий сольний альбом грецької співачки Єлени Папарізу, який вийшов 11 червня 2008 року під ліцензією лейблу Sony BMG Greece.

Список композицій

The Deluxe Edition (DVD)

Історія видання

Позиції в чартах

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Єлени Папарізу 
 Офіційний сайт IFPI Greece 

Альбоми Єлени Папарізу